Koninklijke Belgische Basketbalbond
 Koninklijke Belgische Biljartbond